Hiroki Kawano – calciatore giapponese
 Junji Kawano – ex calciatore giapponese
 Kazuhisa Kawano – ex calciatore giapponese
 Kazumasa Kawano – ex calciatore giapponese